Żyrzyn peut faire référence à :

Toponymie
 dans la voïvodie de Lublin
 Żyrzyn est une gmina rurale du powiat de Puławy
 Żyrzyn est un village et chef-lieu de la gmina de même nom